Францевич — прізвище

 Францевич Іван Микитович (* 1905 — † 1985) — фізико-хімік і матеріалознавець, академік АН УРСР
 Францевич Леонід Іванович (* 1935) — учений у галузі зоології безхребетних, член-кореспондент Національної академії наук України